Файнер — фамилия.

Известные носители:
 Файнер, Герман (1898—1969) — англо-американский политолог и теоретик в области государственного управления.
 Файнер, Сара Доун (род. 1981) — шведская певица и актриса.
 Файнер, Сэмюэл (1915—1993) — британский политолог и историк, специализировавшийся на истории политического устройства, брат Г. Файнера.
 Файнер, Хаим (более известен под фамилией Хефер; 1925—1912) — израильский поэт-песенник и журналист.

Составные фамилии 
 Шмоулефельд Файнер, Хагар (род. 1984) — профессиональный израильский боксёр, четырехкратная чемпионка мира по боксу в легчайшем весе.